Maria Pia Sabaudzka (ur. 16 października 1847 w Turynie, zm. 5 lipca 1911 w Stupinigi) – księżniczka włoska, królowa Portugalii.

Zarys biografii 
Druga córka króla Wiktora Emanuela II i arcyksiężniczki Marii Adelajdy Habsburg. Młodsza siostra Klotyldy Marii Sabaudzkiej – żony księcia Napoleona Józefa Bonaparte, Umberto I – króla Włoch i Amadeusza I – króla Hiszpanii.

6 października 1862 w Lizbonie poślubiła króla Portugalii, Ludwika I. Para miała dwóch synów:
 Karola I (1863-1908), króla Portugalii
 Alfonsa (1865-1920), księcia Porto

19 października 1889 Maria Pia owdowiała i została królową-matką. Bardzo wstrząsnęła nią śmierć w zamachu 1 lutego 1908 jej syna – króla Karol I i wnuka – Ludwika Filipa, księcia Braganza. Kolejnym poważnym ciosem dla niej było obalenie jej drugiego wnuka – Manuela II i ustanowienie I republiki portugalskiej 5 października 1910. Maria Pia razem z resztą portugalskiej rodziny królewskiej m.in. synową Amelią Orleańską, opuściła Portugalię i udała się na wygnanie. Wróciła do swoich ojczystych Włoch i tam też zmarła w kolejnym roku. Podobno do końca życia nosiła żałobę po stracie Portugalii.

Jej szczątki spoczęły w królewskim mauzoleum w bazylice di Superga, pod Turynem, obok szczątków większości członków dynastii sabaudzkiej. W Portugalii znana była jako „anioł dobroczynności” i „matka biednych” z powodu swojego współczucia, które owocowało jej zaangażowaniem w prace społeczne.

Odznaczenia 
 Wielka Mistrzyni Orderu Świętej Elżbiety
 Krzyż Wielki Orderu Vila Viçosa
 Order Królowej Marii Luizy (Hiszpania)
 Order Krzyża Gwiaździstego (Austria)

Rodowód

Zobacz też 
 Most Maria Pia

Przypisy 

Królowe Portugalii
Dynastia sabaudzka
Damy Orderu Krzyża Gwiaździstego
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Damy Orderu Świętej Elżbiety
Odznaczeni Orderem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Vila Viçosa
Damy Orderu Świętego Karola (Meksyk)
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Urodzeni w 1847
Zmarli w 1911
Damy maltańskie
Damy Orderu Teresy
Ludzie urodzeni w Turynie